Miejscowości w USA:
 Glenburn – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Glenburn – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Glenburn – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
Gminy w USA:
 Glenburn (ang. Glenburn Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Glenburn (ang. Glenburn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna